Сихари — внутристрочный диакритический знак письменности гурмукхи. Сихари пишется слитно перед согласной буквой и означает огласовку коротким «И». Долгое «И» обозначается знаком бихари который пишется после буквы.
 Пример: ਇਰਾਕ — Ирак, ਇਟਲੀ — Италия.

Диакритические знаки гурмукхи